Kandidaat, het Engelse woord hiervoor.
 Candidate (band), a Britse rockgoep.
 Kandidatentoernooi, een schaaktoernooi.
 "Candidate" (David Bowie song)

 The Candidate (1964), film van Robert Angus.
 The Candidate (1972), film van Michael Ritchie, met Robert Redford.
 Der Kandidat, Duitse film uit 1980.
 The Candidate (1997), film van Skafti Gudmundsson en Ólafur Rögnvaldsson.
 Kandidaten, Deense film uit 2008.